Светско првенство у хокеју на леду - Дивизија II 2011. је хокејашки турнир који се одржава под окриљем Светске хокејашке федерације (ИИХФ).

Учесници

Група А

Група Б

Такмичење

Група А 
Мечеви групе А играју су се у Мелбурну (Аустралија)

 *службени резултат

 се пласирала у Дивизију I.

 испала у Дивизију III.

Група Б 
Мечеви групе Б играју се у Загребу (Хрватска)

 се пласирала у Дивизију I.

 испала у Дивизију III.

Спољашње везе 

 Сајт Светске хокејашке федерације

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у 2011.